Большо́й теа́тр может означать:

  — театр в Брешии (Италия), построен в 1664-м, в 1735—1739 годах реконструирован Карло Манфреди, в 1806—1809 годах перестроен архитектором Луиджи Каноника.
 Большой театр — театр в Бордо (Франция), построен по проекту Виктора Луи, открыт в 1780 году.
 Большой театр (он же Каменный) — театр в Санкт-Петербурге, первоначальный проект Антонио Ринальди (1775), затем Людвига Тишбейна. Открыт в 1783(4) году, перестроен в 1805 году Тома де Томоном, в 1818 восстановлен после пожара Антуаном Модюи, в 1835—1836 годах реконструирован Альбертом Кавосом, в 1886 году перестроен для нужд Санкт-Петербургской консерватории.
  — прежнее название (с 1820 по 1901 год) оперного театра в Триесте (Италия), построен в 1798—1801 годах.
 Большой театр — театр в Москве, построен по проекту Осипа Бове, открылся 6 (18) января 1825 года, в 1853-56 годах восстановлен после пожара Альбертом Кавосом, реконструирован в 2005—2011 годах.
 Большой театр — театр в Варшаве (Польша), построен в 1825—1833 годах по проекту Антонио Корацца, разрушен в период Второй мировой войны, восстановлен в 1965 году.
 Большой театр — театр в Женеве (Швейцария), открыт в 1879 году, реконструирован после пожара в 1962-м .
 Большой театр — театр в Шанхае, открыт 27 августа 1998 года.
 Большой театр — театр в Хамхыне (КНДР), самое большое театральное здание в стране.

См. также 
 Большой театр имени Фальи — оперный театр в Кадисе (Испания), построен в 1884—1905 годах на месте деревянного Большого театра, сгоревшего в 1871 году.
 Большой театр Гаваны (до 1985 года — Дворец Галисийского центра) — театр в Гаване (Куба), построен на месте театра 1837 года, снесённого в 1905 году, открыт в 1915-м.
 Большой драматический театр — театр, основанный в Санкт-Петербурге в 1919 году по инициативе писателя Максима Горького и актрисы Марии Андреевой, с 1992 года — имени Г. А. Товстоногова.
 Большой театр оперы и балета Республики Беларусь — театр оперы и балета в Минске, открыт в 1938 году.
 Большой театр имени Алишера Навои — театр в Ташкенте, основан в 1939 году.
  — театральный комплекс в Квебеке (Канада), открыт в 1971 году.